Выставка «Покупка Луизианы» (), неофициально известная как Всемирная выставка в Сент-Луисе — была всемирной выставкой, проходившей в Сент-Луисе, Миссури, США, с 30 апреля по 1 декабря 1904 года. Для финансирования мероприятия были использованы местные, государственные и федеральные средства на общую сумму 15 миллионов долларов. Более 60 стран и 43 из 45 американских штатов разместили свои выставочные площади на ярмарке, которую посетили около 19,7 миллионов человек.

Отличительной чертой данной выставки был её размах. Один только сельскохозяйственный павильон занимал  а всего к выставке было построено 1500 зданий, соединённых дорожками общей длиной 120 км. Даже основные павильоны невозможно было обойти меньше чем за неделю. Почти все павильоны были из гипса и рассчитаны на непродолжительное использование, однако в двух из них до сих пор помещаются основные музеи города — художественный и исторический.

В рамках выставки в Сент-Луисе были проведены летние Олимпийские игры 1904 года. Кроме того, вниманию зрителей были представлены новые развлечения — «человеческий зоопарк» с представителями туземных племён Африки и Океании и многочасовые реконструкции сражений англо-бурской войны, в которых принимали участие ветераны войны, включая генералов с обеих сторон.

Состоялись премьеры новых музыкальных произведений, в том числе с использованием крупнейшего в мире органа. Многим американцам выставка запомнилась как идиллический срез тех лет, которые предшествовали мировым войнам; этой ностальгией проникнут киномюзикл «Встреть меня в Сент-Луисе» (1944).

Появление новых продуктов питания 
Утверждается, что ряд продуктов питания был изобретен на ярмарке. Наиболее популярно утверждение, что вафельный рожок мороженого был изобретен и впервые продан во время ярмарки. Однако широко распространено мнение, что он не был изобретен на ярмарке, а наоборот, был популяризирован на ярмарке. Другие утверждения более сомнительны, включая гамбургер и хот-дог (оба традиционные американские продукты), арахисовая паста, чай со льдом и сахарную вату. Однако более вероятно, что эти продукты питания были впервые представлены массовой аудитории и популяризированы на ярмарке. Dr Pepper и хлопья Puffed Wheat были впервые представлены национальной аудитории на ярмарке. Дочь рабов, Энни Фишер, привезла свое бисквитное печенье, которое уже было знаменито в ее родном городе Колумбия, Миссури. Экспозиция наградила печенье Фишер золотой медалью. Позже им наслаждался президент Уильям Говард Тафт во время своего визита в Миссури в 1911 году. На выставке также была представлена жёлто-коричневая горчица.

Хотя на ярмарке не было представлено так много продуктов питания, как утверждалось, она предложила, по сути, первый в Америке фуд-корт. Посетители могли попробовать разнообразные продукты быстрого приготовления, пообедать в десятках ресторанов или просто прогуляться по миле длиной, где праздновалась еда. Как сказал один историк о ярмарке, можно было позавтракать во Франции, перекусить в середине утра на Филиппинах, пообедать в Италии и поужинать в Японии.

Примечания

Ссылки 
 LOUISIANA PURCHASE EXPOSITION, ST. LOUIS, 1904
 History of the Louisiana Purchase Exposition

Всемирные выставки
История Сент-Луиса
1904 год в Миссури